Штутгарт 1939 — шахматный турнир, организованный  Шахматным союзом Великой Германии и лично его руководителем Э. Постом. Один из последних крупных международных турниров перед Второй мировой войной. Как и турнир в Мюнхене (1941 г.), данное соревнование называлось Европейским турниром (нем. Europaturnier; сейчас за ним не признаётся официального статуса чемпионата Европы).

Помимо немецких шахматистов, в соревновании участвовали представители Югославии, Бельгии, Венгрии, Италии, Швейцарии, а также протектората Богемии и Моравии.

Победу в турнире одержал представлявший Германию гроссмейстер Е. Д. Боголюбов. На пол-очка от него отстал ещё один немецкий шахматист К. Рихтер. Бронзовую медаль разделили между собой четыре участника.

Турнирная таблица

См. также 
 Мюнхен 1941
 Мюнхен 1942

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1939 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Штутгарте